Europamästerskapet i volleyboll för damer 2017 var det 30:e europamästerskapet för damer och arrangerades 22 september till 1 oktober 2017 i Azerbajdzjan och Georgien.

Serbien vann mästerskapet efter finalvinst mot Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A
Grupp A avgjordes i Baku.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Tbilisi.

Grupp C
Grupp C avgjordes i Baku.

Grupp D
Grupp D avgjordes i Gəncə.

Slutspel
Slutspelet avgjordes i Baku.

Slutspelsträd

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Sport i Baku
Sport i Tbilisi
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2017